Хенне — немецкая фамилия:

 Хенне, Эрнст Якоб (1904—2005) — немецкий мотоциклетный и автогонщик.
 Хенне-ам-Рин, Отто (1828—1914) — швейцарский писатель, историк культуры.

См. также 
 Хённе